Brunt je priimek več osebnosti.

 Chris Brunt (*1984), severnoirski nogometaš.
 Daryl Brunt (*1988), kanadski pevec.
 David Brunt (1886—1965), valižanski meteorolog.
 Dominic Brunt (*1970), angleški igralec.
 Hugh Brunt (*1986), angleški skladatelj, dirigent in pevec.
 John Henry Cound Brunt (1922—1944), angleški častnik, prejemnik Viktorijinega križca.
 John Brunt V.C., pub v Paddock Woodu, Kent, Anglija, imenovan po njem
 Katherine Helen Brunt (*1985), angleška igralka kriketa.
 Martin Edward Brunt (*1955), angleški novinar.
 Maureen Brunt (*1982), ameriška igralka curlinga.
 Peter Astbury Brunt (1917—2005), angleški zgodovinar.
 Stephen Brunt (*1959), kanadski športni novinar.

Glej tudi 
 Van Brunt House, zgodovinska hiša v Miccosukeeju, Florida, ZDA.